|-
| 135301 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135302 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135303 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135304 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135305 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135306 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135307 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135308 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135309 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135310 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135311 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135312 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 135313 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135314 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135315 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135316 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135317 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135318 - ||  || 22 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135319 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135320 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135321 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135322 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135323 - ||  || 22 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135324 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135325 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135326 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135327 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135328 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135329 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135330 - ||  || 22 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135331 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135332 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135333 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135334 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135335 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135336 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135337 - ||  || 13 octombrie 2001 ||  || , 
|-
| 135338 - ||  || 9 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135339 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135340 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135341 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135342 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135343 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135344 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135345 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135346 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135347 - ||  || 9 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135348 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135349 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135350 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135351 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135352 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135353 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135354 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135355 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135356 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135357 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135358 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135359 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135360 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135361 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135362 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135363 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135364 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135365 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135366 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135367 - ||  || 10 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135368 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135369 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135370 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135371 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135372 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135373 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135374 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135375 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135376 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135377 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135378 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135379 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135380 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135381 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135382 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135383 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135384 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135385 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135386 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135387 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135388 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135389 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135390 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 135391 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135392 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135393 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135394 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135395 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135396 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135397 - ||  || 12 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 135398 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135399 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135400 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-